Resultats del Gran Premi de San Marino de la temporada 1985 disputat a l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari d'Imola el 5 de maig del 1985.

Classificació

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 27. 327

 Volta ràpida: Michele Alboreto 1' 30. 961 (a la volta 29)

Referències 
 

1985
San Marino